Frühauf steht für:

 deutscher Name von Ochotz, Ort in der Gemeinde Comprachtschütz, Polen

Frühauf ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Frühauf (1914–1999), Meraner Juwelier
 Auguste Frühauf (1810–1852), deutsche Theaterschauspielerin
 Conny Frühauf (* 1958), deutsche Journalistin und Autorin
 Frank Frühauf (* 1968), deutscher Kommunalpolitiker
 Hans Frühauf (1904–1991), deutscher Elektrotechniker
 Julius Frühauf (1829–1898), deutscher Nationalökonom und Mitglied des Reichstages
 Klaus Frühauf (1933–2005), deutscher Science-Fiction-Autor 
 Ludwig Frühauf (1888–1950), deutscher Politiker, MdL Bayern (Völkischer Block, später DNVP)
 Manfred Frühauf (1950–2019), deutscher Geograf, Geoökologe und Leichtathlet
 Norbert Frühauf (* 1958), deutscher Politiker
 Paul  Frühauf (1862–1916), deutscher Jurist und Politiker
 Stefan Frühauf (* 1964), deutscher Mediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Fröauff
 Frueauf
 Fruehauf Corporation
 Fruehauf